AKA - Albert Walker is een eendelig Engels detectiveverhaal.

Als vissers een lijk in hun net vinden, gaat DC George Meyrick (een rol van John Gordon Sinclair) proberen om de identiteit van de dode te achterhalen. Het lijkt op een ongeluk, maar het slachtoffer blijkt te zijn verzwaard. Eerst werd de uit Canada afkomstige Albert Walker (die zijn klanten voor miljoenen had opgelicht) van de moord verdacht, maar Meyrick ontdekt dat een zekere Paul Morrow, (een rol van Alan Scarfe) een vermeende vriend van het slachtoffer, nu diens identiteit heeft aangenomen. Meyrick begint een speurtocht naar de oplichter. De opnamen werden in 2002 gemaakt op het eiland Man onder regie van Harry Hook.

AKA - Albert Walker